Badr Wannous (1941-2017), homme politique libanais ;
 Saadallah Wannous (1941-1997), critique littéraire et dramaturge syrien.